Rignac ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Rignac (Aveyron) im Département Aveyron
 Rignac (Lot) im Département Lot